Сан-Мартино-ин-Пенсилис () —  коммуна в Италии, расположена в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.

Население составляет 4824 человека (2008 г.), плотность населения составляет 48 чел./км². Занимает площадь 100 км². Почтовый индекс — 86046. Телефонный код — 0875.

Покровителем коммуны почитается святой , празднование 2 мая.

В коммуне находится храм Румынской Православной Церкви.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.sanmartinoinpensilis.cb.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
Национальный институт статистики